Всего в департамент Шер входит 35 кантонов, составляющих 3 округа.

См. также 

 Коммуны департамента Шер
 Департамент Шер

 
Списки кантонов Франции по департаментам